DNR est un code qui peut désigner :
 .

DNR est un sigle qui peut désigner :
 Daunorubicine, un médicament de chimiothérapie ;
 Det norske radiumhospital (en français, Hôpital norvégien du radium) ;
 Den neien Radio (en français, La nouvelle radio), une ancienne radio nationale luxembourgeoise au format music & news de 1992 au , propriété du groupe Saint-Paul Luxembourg ;
  (en français, réduction du signal numérique), voir traitement numérique du signal ;
 République populaire de Donetsk, de par la translittération de son abréviation en russe et en ukrainien.